Tapachula kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tapachula (kommun), Chiapas, 
 Tapachula, ort, Chiapas, 
 Tapachula, Sinaloa, ort, Guasave,